Cima Nove – montagna nelle Dolomiti di Sesto
 Cima Nove – montagna nelle Dolomiti Orientali di Badia